Buffalo Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buffalo Butte (Park County, Montana)
 Buffalo Butte (Powder River County, Montana)
 Buffalo Butte (Wyoming)